Санта Исидра има више значења:

 Санта Исидра (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Исидра, Лос Трипонес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику